Bei der blonden Kathrein – film del 1934 diretto da Franz Seitz
Bei der blonden Kathrein – film del 1959 diretto da Hans Quest